Aigremont ist der Name mehrerer französischen Gemeinden:

 Aigremont (Gard) im Département Gard
 Aigremont (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Aigremont (Yonne) im Département Yonne
 Aigremont (Yvelines) im Département Yvelines

Aigremont ist die Bezeichnung von:
 Château d'Aigremont, eine Burgruine in der Gemeinde Ormont-Dessous, Kanton Waadt, Schweiz
 Schloss Aigremont, Anlage in der belgischen Gemeinde Flémalle

Aigremont ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne d’Aigremont, französische Benediktinerin und Äbtissin von Remiremont